De COSAFA Cup 2013 was de veertiende editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 6 en 20 juli 2013 in Zambia.

Deelnemende teams
Madagascar en de Comoren namen niet deel aan dit toernooi.

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
Toernooischema
Hoofdtoernooi

Verliezersronde

Kwartfinale

Verliezersronde

Halve finale

5e/6e plaats

Halve finale

Troostfinale

Finale

Topscorers

Externe link 
  Officiële website van de COSAFA
  COSAFA Cup 2013 op RSSSF

Voetbal in 2013
Voetbal in Zambia
COSAFA Cup
Sportevenement in Zambia